Bohusław (ukr. Богуслав) – drugi studyjny album ukraińskiego zespołu folk rockowego – Haydamaky, wydany w 2004 roku.

Twórcy

Haydamaky 
 Ołeksandr Jarmoła – wokal, sopiłka
 Iwan Lenio – akordeon, wokal wspierający, instrumenty klawiszowe, cymbały, drumla
 Rusłan Troczynśkyj – puzon
 Iwan Tkadenko – bandura, wokal wspierający
 Ołeksandr Demjanenko – gitara, mandolina
 Rusław Owras – bębny, perkusja
 Wołodymyr Szerstiuk – gitara basowa

Goście 
 Serbina Natalija – wokal wspierający
 Hanna Archypczuk – wokal wspierający
 Marija Firsowa – wokal wspierający
 Jewhen Horycławśkyj – trąbka
 Roman Hryńkiw – bandura
 Wasyl Hekker – skrzypce

Utwory

Linki zewnętrzne 
 Okładka
  haydamaky.com – Bohusław na oficjalnej stronie zespołu

Haydamaky
Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy folk rockowe